Juticalpa kan syfta på:

Honduras 

 Juticalpa (kommun), Departamento de Olancho, 
 Juticalpa (departementshuvudort), Departamento de Olancho,